Cossart est un nom de famille porté par :

 Ernest Cossart (1876-1951), acteur britannique
 Gabriel Cossart (1615-1674), historien jésuite français
 Jean-Baptiste Gabriel de Cossart d'Espiès (1706-1779), général français
 Leland A. Cossart (1877-1956), musicien suisse
 Pascale Cossart (1948- ), biologiste française
 Rosa Cossart, neuroscientifique française